Евге́ний Си́монов:
 Симонов, Евгений Алексеевич (1922—2000) — полный кавалер ордена Славы.
 Симонов, Евгений Алексеевич (эколог) (род. 1968) — выпускник Йельского университета, координатор американской НКО «Реки без границ».
 Симонов, Евгений Максимович (1907—1982) — начальник управления боевой подготовки (УБП) ВМФ СССР, вице-адмирал.
 Симонов, Евгений Рубенович (1925—1994) — советский театральный педагог и режиссёр, художественный руководитель театра им. Вахтангова.